The Power of the Dog steht für:
 The Power of the Dog, Originaltitel des Romans Die Gewalt der Hunde von Thomas Savage (1967)
 The Power of the Dog (Film), auf dem Roman basierendes Filmdrama von Jane Campion (2021)
 The Power of the Dog, Originaltitel des Thrillers Tage der Toten von Don Winslow (2005)